est un mot anglais signifiant « éveiller ». Il peut faire référence à :

Cinéma 
 , film américain de Daric Loo sorti en 2012.
 Awaken, film américain de Mark Atkins sorti en 2015.

Musique

Groupe 
 , groupe belge formé en 1988.

Chanson 
 , chanson de Yes présente sur l'album Going for the One sorti le .

Album 
 , album de The Blood Divine sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Keke Palmer sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Natalie Grant sorti le .

Bande dessinée 
 , manga de Hitori Renda.

Voir aussi